Siège du château d'Itami (1574)
 Siège du château d'Itami (1579)